Área micropolitana de Washington podría referirse a:

 Área micropolitana de Washington (Carolina del Norte)
 Área micropolitana de Washington (Indiana)